Pantaleón e le visitatrici (Pantaleón y las visitadoras) – romanzo di Mario Vargas Llosa del 1973
 Pantaleón e le visitatrici (Pantaleón y las visitadoras) – film del 1999 diretto da Francisco José Lombardi